18. udgave af Grand Prix de Plouay-Bretagne blev afholdt den 27. august 2016. Det var det 16. løb i  UCI Women's World Tour kalenderen. Eugenia Bujak vandt løbet foran Elena Cecchini og Joelle Numainville.

Hold

Resultater

Referencer 

2016
Cykelløb i 2016